Zientara ist der Familienname folgender Personen

 Benny Zientara (Benedict Joseph Zientara; 1918–1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edmund Zientara (Edmund Andrzej Zientara; 1929–2010), polnischer Fußballspieler und -trainer 
 Włodzimierz Zientara (* 1954), polnischer Germanist